

Persone 
 Alfred Schild (1921-1977) – fisico statunitense
 Marlies Schild (1981) – sciatrice austriaca
 Martina Schild (1981) – sciatrice svizzera
 Roman Schild (1986) – hockeista su ghiaccio svizzero
 Bernadette Schild (1990) – sciatrice austriaca

Pagine correlate 
 Schilde – pagina di disambiguazione

Altri progetti